Por Bern pode estar à procura de:

Localidades 
 Suíça
 Berna, capital da Suíça

 Estados Unidos
 Bern (Idaho)
 Bern (Kansas)
 Bern (Wisconsin)

Ver também 
 Berne (desambiguação)

Desambiguação